Ел Каудиљо има више значења:

 Ел Каудиљо, Чорера де Силва (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каудиљо, Ла Зора (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каудиљо (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику